Leptochiton kan syfta på:

 Leptochiton (djur) – ett släkte av blötdjur
 Leptochiton (växter) – ett släkte av växter